Karl I. bzw. Charles I. ist der Name folgender Herrscher:

* 800–814 Karl der Große, Kaiser
 1119–1127 Karl I. (Flandern), Graf von Flandern, der Gute
 1266/1277–1285 Karl I. (Neapel), König von Sizilien
 1290–1325 Karl I. (Valois), Graf von Valois
 1308–1342 Karl I. (Ungarn), König von Ungarn
 1330–1363 Charles I. (Monaco), Herr von Monaco
 1434–1456 Charles I. de Bourbon, Herzog von Bourbon
 1453–1475 Karl I. (Baden), Markgraf von Baden
 1482–1490 Karl I. (Savoyen), Herzog von Savoyen
 1511–1536 Karl I. (Münsterberg-Oels), Herzog von Münsterberg und Oels
 1525–1575 Karl I. (Hohenzollern), Graf von Hohenzollern, Reichshofratspräsident
 1528–1541 Karl I. von Egmond, Graf von Egmond
 1582–1605 Charles I. de Lorraine, duc d’Elbeuf, Herzog von Elbeuf
 1603–1610 Karl I. (Mecklenburg), Herzog zu Mecklenburg
 1608–1627 Karl I. (Liechtenstein), Graf von Liechtenstein
 1625–1649 Karl I. (England), König von England
 1649–1680 Karl I. Ludwig (Pfalz), Kurfürst Pfalzgraf bei Rhein
 1721–1770 Karl I. (Hessen-Philippsthal), Landgraf von Hessen-Philippsthal
 1735–1780 Karl I. (Braunschweig-Wolfenbüttel), Herzog von Braunschweig
 1864–1891 Karl I. (Württemberg), König von Württemberg
 1866–1914 Karl I. (Rumänien), König von Rumänien
 1889–1908 Karl I. (Portugal), König von Portugal
 1916–1918 Karl I. (Österreich-Ungarn), Kaiser von Österreich und König von Ungarn
 Karl I. von Anjou ist Karl I. (Neapel), König von Neapel
 Karl I. von Burgund ist Karl der Kühne
 Karl I. von Böhmen ist Karl IV. (HRR), Kaiser
 Karl I. von Navarra ist Karl IV. (Frankreich), König von Frankreich
 Karl I. von Norwegen ist Karl VIII. (Schweden), König von Schweden
 Karl I. von Parma ist Karl III. (Spanien), König von Spanien
 Karl I. von Pfalz-Zweibrücken ist Karl XI. (Schweden), König
 Karl I. von Spanien ist Karl V. (HRR), Kaiser

Kirchliche Herrscher:
 1218–1230 Karl I. (Seckau) († 1230), Bischof von Seckau